

Editoria 
Gangemi Editore – casa editrice italiana

Persone 
Francesca Gangemi – sincronetta italiana
Francesco Gangemi – politico e giornalista italiano
Mimmo Gangemi – ingegnere e scrittore italiano

Altro 
'Ndrina Gangemi – 'ndrina della 'Ndrangheta